A RCP FM (Rádio Clube da Pampilhosa) é uma emissora de rádio portuguesa. RCP FM emite para a região Centro em 92.6 fm e on-line com emissão para todo o Mundo em http://rcpfm.com/ RCP FM - BAIRRADA PRIMEIRO

Frequência
92.6 Mealhada

Ligações externas
RCP FM

Estações de rádio de Portugal